3. HNL – Sjever je bila jedna od pet skupina Treće HNL u sezoni 2005./06.  
Sudjelovalo je 18 klubova, a prvak je bila momčad "Suhopolja".  
Za sezonu 2006./07. je došlo do reorganizacije ligaškog sustava. Broj skupina Treće HNL je smanjen na tri, te su skupine "Sjever" i "Istok" spojene u novu skupinu "3. HNL – Istok".

Sudionici

Ljestvica

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Rezultati

Najbolji strijelci

Povezani članci 
 3. HNL – Sjever 
 3. HNL 2005./06. 
 3. HNL – Istok 2005./06. 
 3. HNL – Zapad 2005./06. 
 2. HNL 2005./06.
 1. ŽNL Virovitičko-podravska 2005./06.

Izvori  
 
 rsssf.com, Hrvatska 2005./06., 3. HNL 
  

2005-06-Sjever
3 Sjever